

Гарден-Веллі — місто, штат Вісконсин
 Гарден-Веллі — переписна місцевість, штат Айдахо